

Personnalités 
 Michel Bardinet (né Michel-Henri Bardinet), 1931-2005, acteur français ;
 Thomas Bardinet, né en 1965, réalisateur de cinéma français.

Entreprise 
 Bardinet : entreprise française fondée en 1857, leader français du rhum.

Divers 
 Rue Bardinet, une rue de Paris.